Michael J. Flynn (ur. 1934) – amerykański informatyk
  (ur. 1947) – amerykański pisarz, autor fantastyki
 Michael T. Flynn (ur. 1958) – amerykański wojskowy, pisarz i polityk
 Michael Flynn (ur. 1970) – angielski piłkarz i trener